Damallsvenskan 2023 är den 36:e säsongen av Damallsvenskan, Sveriges högsta division i fotboll för damer.

Förlopp
Den 5 december 2022 meddelade Svenska Fotbollförbundet att Eskilstuna United nekas elitlicens, och därmed inte tillåts spela Damallsvenskan 2023 och istället flyttades ner till Elitettan. Klubben överklagade, men den 2 januari 2023 bekräftade Svenska Fotbollförbundet att platsen istället går till IK Uppsala.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även 
 Allsvenskan 2023
 Elitettan 2023
 Superettan 2023
 Ettan 2023
 Division 1 för damer 2023
 Svenska cupen: 2022/2023
 Svenska cupen: 2022/2023 (damer)

Källor
 Damallsvenskan.se

Referenser

Fotboll i Sverige 2023
Fotbollssäsongen 2023
2023